Das Men’s Rimouski Challenger 2011 war die fünfte Ausgabe des Tennisturnier in Rimouski, Kanada. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2011 und wurde vom 14. bis 20. März 2011 in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Für den Einzelwettbewerb gab es eine Qualifikationsrunde mit 16 Spielern, durch die sich vier Spieler für das Hauptfeld qualifizieren konnten. Das Preisgeld der Veranstaltung betrug wie im Jahr zuvor insgesamt 35.000 US-Dollar.

Sieger des Einzelwettbewerbs wurde der an Position fünf gesetzte Südafrikaner Fritz Wolmarans, der im Finale den topgesetzten US-Amerikaner Bobby Reynolds im Tie-Break des dritten Satzes besiegte. Es war Wolmarans erster Challenger-Titel im Einzel seiner Karriere. Vorjahressieger Rik De Voest trat in diesem Jahr nicht zur Titelverteidigung an. 

Im Doppel gewann die topgesetzte Paarung bestehend aus dem Philippiner Treat Conrad Huey und dem Kanadier Vasek Pospisil das Finale gegen die ungesetzten Briten David Rice und Sean Thornley glatt in zwei Sätzen. Es war Hueys siebter Doppeltitel auf Challenger-Ebene seiner Karriere und der zweite der Saison. Für Pospisil war es der vierte Challenger-Karrieretitel im Doppel und der erste in dieser Saison. Außerdem war es der zweite Titel für ihn bei diesem Turnier, das er 2008 an der Seite von Milos Raonic das erste Mal gewann. Es war der erste und bislang einzige gemeinsame Titel der beiden.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 75 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 69 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 71 kB)

2011
ATP Challenger Tour 2011